Alessandro Tonani – ciclista italiano
Dario Tonani – scrittore e giornalista italiano
Francesca Tonani – calciatrice italiana
Giuseppe Tonani – sollevatore e tiratore di fune italiano
Luigi Tonani – calciatore italiano